Alberto Benito Castañeda (n.1972), futbolista extremeny.
 Alberto Benito Guerrero (n.1975), ciclista madrileny.
 Alberto Benito Correa (n.1992), futbolista català.